Рашкевич:

 Рашкевич, Виталий Александрович (род. 1973) — белорусский футболист и тренер.
 Рашкевич, Наум Абрамович (1917—1982) — советский биолог.